Делія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія
 Делія — річка в Сицилії
 Делія — довгий верхній чоловічий одяг XVI—XVIII ст.

Примітки